Jako Einsteinova konstanta se někdy označují následující fyzikální konstanty:

 kosmologická konstanta Λ
 rychlost světla c (na návrh Kennetha Brechera )